Плана — топоним и фамилия:
 Плана — крупный древний ударный кратер в области южного побережья Озера Смерти на видимой стороне Луны.

Топоним 
 Болгария
 Плана — горный массив близ Софии.
 Плана — село близ Софии.

 Босния и Герцеговина
 Плана — село в Республике Сербской.

 Испания
 Плана-Альта — район в Испании.
 Плана-Баха — район в Испании.

 Сербия
 Плана — село в общине Кралево.
 Плана — средневековый рудник в Копаоникской области.
 Плана — село в общине Парачин.
 Плана — село в общине Сеница.
 Плана — гора у реки Власина.

 Черногория
 Плана — село в общине Колашин.

 Чехия
 Плана — город на западе Чехии.

Фамилия 
 Плана, Джованни Антонио Амедео (1781—1864) — итальянский астроном и математик.
 Плана, Тони (род. 1952) — американский актёр.

См. также 
 Плант